

Patronyme 

 Pierre Micheletti (1958-), médecin français ;
 Pietro Micheletti (1900-2005), militaire italien ;
 Roberto Micheletti (1943-), homme politique hondurien.

Sport 
 Stade Humberto Micheletti, stade hondurien de football, situé à El Progreso.